|-
|(108751)||2001 OE43|| align=right|14,0|| align=right|2,961|| align=right|0,116|| align=right|10,47|| align=right|5,095||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108752)||2001 OF43|| align=right|14,7|| align=right|3,082|| align=right|0,085|| align=right|8,80|| align=right|5,410||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108753)||2001 OV43|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,128|| align=right|4,24|| align=right|4,535||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108754)||2001 OM44|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,157|| align=right|8,79|| align=right|4,239||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108755)||2001 OP44|| align=right|15,0|| align=right|3,038|| align=right|0,153|| align=right|8,22|| align=right|5,293||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108756)||2001 OR44|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,214|| align=right|2,18|| align=right|3,656||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108757)||2001 OK45|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,187|| align=right|13,29|| align=right|4,136||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108758)||2001 OB46|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,191|| align=right|0,94|| align=right|3,651||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108759)||2001 OG46|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,276|| align=right|3,37|| align=right|5,415||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108760)||2001 OJ46|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,212|| align=right|3,35|| align=right|4,069||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108761)||2001 OK46|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,192|| align=right|2,23|| align=right|3,720||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108762)||2001 ON46|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,161|| align=right|6,27|| align=right|3,580||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108763)||2001 OQ46|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,108|| align=right|15,62|| align=right|5,684||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108764)||2001 OZ47|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,203|| align=right|5,04|| align=right|3,580||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108765)||2001 OB48|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,034|| align=right|14,19|| align=right|5,487||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108766)||2001 OJ48|| align=right|15,3|| align=right|2,428|| align=right|0,157|| align=right|12,57|| align=right|3,784||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108767)||2001 OG49|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,145|| align=right|5,38|| align=right|3,636||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108768)||2001 OT50|| align=right|15,1|| align=right|2,874|| align=right|0,147|| align=right|11,74|| align=right|4,870||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108769)||2001 OG51|| align=right|16,3|| align=right|2,411|| align=right|0,132|| align=right|3,06|| align=right|3,743||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108770)||2001 OV51|| align=right|15,0|| align=right|3,050|| align=right|0,054|| align=right|8,82|| align=right|5,325||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108771)||2001 OC52|| align=right|15,1|| align=right|2,981|| align=right|0,113|| align=right|10,22|| align=right|5,145||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108772)||2001 OA53|| align=right|15,3|| align=right|2,521|| align=right|0,199|| align=right|6,27|| align=right|4,003||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108773)||2001 OD53|| align=right|14,3|| align=right|3,031|| align=right|0,025|| align=right|9,57|| align=right|5,277||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108774)||2001 OV53|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,131|| align=right|14,40|| align=right|5,335||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108775)||2001 OB54|| align=right|14,2|| align=right|3,160|| align=right|0,119|| align=right|14,03|| align=right|5,616||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108776)||2001 OE54|| align=right|14,6|| align=right|2,704|| align=right|0,180|| align=right|13,93|| align=right|4,446||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108777)||2001 OQ54|| align=right|13,9|| align=right|3,047|| align=right|0,192|| align=right|16,50|| align=right|5,319||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108778)||2001 OX54|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,139|| align=right|17,32|| align=right|5,690||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108779)||2001 OX55|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,032|| align=right|8,65|| align=right|4,163||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108780)||2001 OT58|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,163|| align=right|15,59|| align=right|4,205||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108781)||2001 OU58|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,085|| align=right|11,45|| align=right|4,113||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108782)||2001 OR60|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,215|| align=right|8,76|| align=right|3,664||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108783)||2001 OT62|| align=right|15,4|| align=right|3,134|| align=right|0,093|| align=right|1,42|| align=right|5,547||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108784)||2001 OV62|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|5,85|| align=right|4,225||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108785)||2001 OD63|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,260|| align=right|6,30|| align=right|4,105||MBA||26. julij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(108786)||2001 OH63|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,234|| align=right|8,77|| align=right|4,683||MBA||26. julij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(108787)||2001 OM63|| align=right|14,3|| align=right|3,198|| align=right|0,098|| align=right|12,96|| align=right|5,718||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108788)||2001 OG64|| align=right|15,4|| align=right|2,981|| align=right|0,114|| align=right|11,24|| align=right|5,145||MBA||24. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108789)||2001 OD65|| align=right|14,5|| align=right|3,005|| align=right|0,118|| align=right|10,20|| align=right|5,210||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108790)||2001 OT65|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,144|| align=right|5,22|| align=right|4,129||MBA||28. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(108791)||2001 OX65|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,217|| align=right|5,24|| align=right|4,134||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108792)||2001 OZ65|| align=right|14,6|| align=right|2,701|| align=right|0,281|| align=right|9,73|| align=right|4,438||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108793)||2001 OJ66|| align=right|15,9|| align=right|2,455|| align=right|0,088|| align=right|5,22|| align=right|3,847||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108794)||2001 OL67|| align=right|15,9|| align=right|2,650|| align=right|0,121|| align=right|2,76|| align=right|4,313||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108795)||2001 OY67|| align=right|15,6|| align=right|2,439|| align=right|0,215|| align=right|2,88|| align=right|3,808||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108796)||2001 OM68|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,197|| align=right|14,99|| align=right|4,056||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108797)||2001 OV69|| align=right|16,5|| align=right|2,420|| align=right|0,206|| align=right|1,61|| align=right|3,764||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108798)||2001 OF70|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,230|| align=right|10,11|| align=right|4,036||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108799)||2001 OX70|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,159|| align=right|15,13|| align=right|4,287||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108800)||2001 OR71|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,152|| align=right|16,37|| align=right|4,607||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108801)||2001 OV71|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,119|| align=right|8,79|| align=right|4,346||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108802)||2001 OB72|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,083|| align=right|2,78|| align=right|5,476||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108803)||2001 OX72|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,196|| align=right|2,94|| align=right|4,073||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108804)||2001 OP73|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,180|| align=right|14,76|| align=right|4,118||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108805)||2001 OT73|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,118|| align=right|6,41|| align=right|3,787||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108806)||2001 OK74|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,233|| align=right|17,15|| align=right|5,498||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108807)||2001 ON74|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,226|| align=right|11,62|| align=right|4,686||MBA||29. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(108808)||2001 OR74|| align=right|14,6|| align=right|2,626|| align=right|0,335|| align=right|28,22|| align=right|4,256||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108809)||2001 OU74|| align=right|13,4|| align=right|3,095|| align=right|0,231|| align=right|16,01|| align=right|5,444||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108810)||2001 OV74|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,135|| align=right|5,14|| align=right|3,773||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108811)||2001 OA75|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,089|| align=right|5,18|| align=right|3,517||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108812)||2001 OG75|| align=right|14,4|| align=right|2,811|| align=right|0,145|| align=right|17,70|| align=right|4,712||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108813)||2001 OH75|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,101|| align=right|7,16|| align=right|4,035||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108814)||2001 OU75|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,065|| align=right|8,92|| align=right|5,497||MBA||25. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108815)||2001 OD76|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,157|| align=right|5,15|| align=right|5,581||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108816)||2001 OL76|| align=right|15,0|| align=right|3,082|| align=right|0,116|| align=right|6,22|| align=right|5,411||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108817)||2001 OS76|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,074|| align=right|10,48|| align=right|5,819||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108818)||2001 OM77|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,190|| align=right|11,11|| align=right|3,583||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108819)||2001 OW77|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,127|| align=right|6,93|| align=right|3,602||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108820)||2001 OX77|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,108|| align=right|5,29|| align=right|3,764||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108821)||2001 OT78|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,245|| align=right|10,20|| align=right|5,393||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108822)||2001 OX78|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,054|| align=right|11,54|| align=right|5,145||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108823)||2001 OD79|| align=right|14,9|| align=right|2,705|| align=right|0,049|| align=right|7,08|| align=right|4,448||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108824)||2001 OG79|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,119|| align=right|4,69|| align=right|3,689||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108825)||2001 OQ79|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,182|| align=right|9,10|| align=right|3,588||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108826)||2001 OG80|| align=right|16,5|| align=right|2,467|| align=right|0,202|| align=right|3,51|| align=right|3,873||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108827)||2001 OH80|| align=right|16,1|| align=right|2,611|| align=right|0,247|| align=right|12,79|| align=right|4,219||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108828)||2001 OU81|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,227|| align=right|4,53|| align=right|3,787||MBA||26. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108829)||2001 OC82|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,109|| align=right|5,39|| align=right|3,661||MBA||26. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108830)||2001 OE82|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,283|| align=right|5,67|| align=right|4,533||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108831)||2001 OT82|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,186|| align=right|3,74|| align=right|3,679||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108832)||2001 OX83|| align=right|16,3|| align=right|2,424|| align=right|0,180|| align=right|3,02|| align=right|3,773||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108833)||2001 OO84|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,090|| align=right|5,01|| align=right|4,516||MBA||18. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108834)||2001 OU84|| align=right|16,3|| align=right|2,679|| align=right|0,172|| align=right|11,68|| align=right|4,384||MBA||19. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108835)||2001 OW84|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,152|| align=right|6,03|| align=right|3,659||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108836)||2001 OE86|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,268|| align=right|9,32|| align=right|4,031||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108837)||2001 OG86|| align=right|15,4|| align=right|2,354|| align=right|0,210|| align=right|5,54|| align=right|3,612||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108838)||2001 OZ87|| align=right|14,9|| align=right|2,748|| align=right|0,216|| align=right|11,19|| align=right|4,554||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108839)||2001 OB88|| align=right|14,5|| align=right|3,125|| align=right|0,010|| align=right|15,12|| align=right|5,523||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108840)||2001 OJ89|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,208|| align=right|3,14|| align=right|3,777||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108841)||2001 OR89|| align=right|14,2|| align=right|2,460|| align=right|0,185|| align=right|23,68|| align=right|3,858||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108842)||2001 OS89|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,090|| align=right|6,64|| align=right|3,608||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108843)||2001 OE90|| align=right|16,0|| align=right|2,399|| align=right|0,125|| align=right|3,98|| align=right|3,714||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108844)||2001 OA91|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,117|| align=right|3,78|| align=right|3,686||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108845)||2001 OL91|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,218|| align=right|15,43|| align=right|4,358||MBA||30. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108846)||2001 OW91|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,268|| align=right|13,68|| align=right|5,478||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108847)||2001 OB92|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,133|| align=right|9,11|| align=right|5,314||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108848)||2001 OF92|| align=right|15,6|| align=right|2,966|| align=right|0,113|| align=right|3,90|| align=right|5,107||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108849)||2001 OM92|| align=right|16,0|| align=right|2,481|| align=right|0,185|| align=right|4,56|| align=right|3,906||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108850)||2001 OU92|| align=right|15,8|| align=right|2,490|| align=right|0,103|| align=right|3,48|| align=right|3,929||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108851)||2001 OF94|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,189|| align=right|5,34|| align=right|3,585||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108852)||2001 OJ94|| align=right|15,2|| align=right|2,928|| align=right|0,121|| align=right|2,87|| align=right|5,009||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108853)||2001 OL94|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,141|| align=right|7,74|| align=right|3,726||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108854)||2001 OQ94|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,205|| align=right|2,30|| align=right|3,744||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108855)||2001 OU94|| align=right|15,5|| align=right|2,473|| align=right|0,140|| align=right|6,26|| align=right|3,889||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108856)||2001 OT95|| align=right|15,4|| align=right|3,248|| align=right|0,124|| align=right|5,76|| align=right|5,853||MBA||25. julij 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(108857)||2001 OV95|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,092|| align=right|10,83|| align=right|4,018||MBA||25. julij 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(108858)||2001 OJ96|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,077|| align=right|6,38|| align=right|3,676||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108859)||2001 OU96|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,131|| align=right|3,53|| align=right|3,711||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108860)||2001 OZ96|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,238|| align=right|4,99|| align=right|3,643||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108861)||2001 OD97|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,180|| align=right|5,15|| align=right|5,601||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108862)||2001 OQ97|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,214|| align=right|10,81|| align=right|4,508||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108863)||2001 OR98|| align=right|15,9|| align=right|2,660|| align=right|0,245|| align=right|2,86|| align=right|4,336||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108864)||2001 OS98|| align=right|15,1|| align=right|2,546|| align=right|0,162|| align=right|5,73|| align=right|4,063||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108865)||2001 OZ98|| align=right|16,4|| align=right|2,406|| align=right|0,181|| align=right|1,29|| align=right|3,733||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108866)||2001 OO99|| align=right|16,1|| align=right|2,447|| align=right|0,134|| align=right|9,22|| align=right|3,826||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108867)||2001 OH100|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,075|| align=right|10,84|| align=right|5,229||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108868)||2001 OK100|| align=right|15,6|| align=right|2,724|| align=right|0,131|| align=right|6,32|| align=right|4,494||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108869)||2001 OA102|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,289|| align=right|16,11|| align=right|4,187||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108870)||2001 OQ102|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,139|| align=right|5,74|| align=right|3,762||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108871)||2001 OR102|| align=right|14,0|| align=right|2,526|| align=right|0,116|| align=right|13,35|| align=right|4,013||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108872)||2001 OE103|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,210|| align=right|8,50|| align=right|5,486||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108873)||2001 OF103|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,288|| align=right|13,27|| align=right|3,786||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108874)||2001 OD104|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,121|| align=right|8,05|| align=right|4,113||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108875)||2001 OT104|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,152|| align=right|12,73|| align=right|4,195||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108876)||2001 OV104|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,229|| align=right|11,24|| align=right|4,304||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108877)||2001 OK105|| align=right|16,0|| align=right|2,613|| align=right|0,297|| align=right|11,14|| align=right|4,224||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108878)||2001 OX105|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,172|| align=right|11,52|| align=right|4,076||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108879)||2001 OB106|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,200|| align=right|31,61|| align=right|4,301||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108880)||2001 OC106|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,132|| align=right|14,46|| align=right|4,104||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108881)||2001 OD106|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,185|| align=right|12,32|| align=right|4,207||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108882)||2001 OF106|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,182|| align=right|16,74|| align=right|5,574||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108883)||2001 OG106|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,197|| align=right|10,49|| align=right|4,248||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108884)||2001 ON106|| align=right|16,0|| align=right|2,619|| align=right|0,153|| align=right|13,06|| align=right|4,237||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108885)||2001 OD107|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,188|| align=right|14,26|| align=right|4,362||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108886)||2001 OL107|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,257|| align=right|4,74|| align=right|4,169||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108887)||2001 OU110|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,025|| align=right|2,40|| align=right|3,719||MBA||27. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108888)||2001 OQ111|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,032|| align=right|5,86|| align=right|3,773||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108889)||2001 PX|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,194|| align=right|10,06|| align=right|5,490||MBA||2. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108890)||2001 PR1|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,183|| align=right|3,30|| align=right|3,723||MBA||8. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108891)||2001 PH2|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,107|| align=right|6,53|| align=right|3,661||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108892)||2001 PM2|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,115|| align=right|10,42|| align=right|5,462||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108893)||2001 PV2|| align=right|14,1|| align=right|3,091|| align=right|0,043|| align=right|10,45|| align=right|5,435||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108894)||2001 PC3|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,173|| align=right|12,18|| align=right|4,195||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108895)||2001 PF3|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,126|| align=right|12,19|| align=right|3,727||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108896)||2001 PT3|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,038|| align=right|6,98|| align=right|4,576||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108897)||2001 PW4|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,228|| align=right|2,94|| align=right|3,557||MBA||6. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108898)||2001 PX4|| align=right|14,0|| align=right|3,176|| align=right|0,179|| align=right|17,62|| align=right|5,660||MBA||6. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108899)||2001 PP5|| align=right|14,7|| align=right|2,594|| align=right|0,121|| align=right|9,73|| align=right|4,177||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108900)||2001 PU5|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,290|| align=right|5,21|| align=right|4,127||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108901)||2001 PP6|| align=right|16,6|| align=right|2,594|| align=right|0,168|| align=right|3,56|| align=right|4,178||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108902)||2001 PR6|| align=right|14,3|| align=right|3,997|| align=right|0,214|| align=right|1,34|| align=right|7,990||HLD||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108903)||2001 PR8|| align=right|14,3|| align=right|3,142|| align=right|0,129|| align=right|12,40|| align=right|5,569||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108904)||2001 PC9|| align=right|14,1|| align=right|3,086|| align=right|0,070|| align=right|3,05|| align=right|5,420||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108905)||2001 PE9|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,132|| align=right|12,90|| align=right|4,706||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108906)||2001 PL9|| align=right|17,8|| align=right|1,236|| align=right|0,361|| align=right|20,93|| align=right|1,374||APL||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108907)||2001 PC10|| align=right|16,8|| align=right|2,401|| align=right|0,212|| align=right|2,08|| align=right|3,719||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108908)||2001 PM10|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,173|| align=right|2,51|| align=right|4,032||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108909)||2001 PQ10|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,190|| align=right|7,99|| align=right|4,046||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108910)||2001 PY10|| align=right|14,6|| align=right|3,258|| align=right|0,018|| align=right|9,93|| align=right|5,881||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108911)||2001 PW11|| align=right|15,3|| align=right|2,986|| align=right|0,239|| align=right|8,71|| align=right|5,158||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108912)||2001 PD12|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,077|| align=right|11,05|| align=right|5,336||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108913)||2001 PQ12|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,138|| align=right|15,50|| align=right|4,195||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108914)||2001 PR12|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,106|| align=right|11,00|| align=right|5,418||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108915)||2001 PY12|| align=right|15,6|| align=right|2,519|| align=right|0,093|| align=right|7,94|| align=right|3,997||MBA||7. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108916)||2001 PN13|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,213|| align=right|16,08|| align=right|4,193||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108917)||2001 PX14|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,105|| align=right|17,13|| align=right|4,620||MBA||15. avgust 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(108918)||2001 PZ14|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,081|| align=right|7,71|| align=right|5,354||MBA||13. avgust 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(108919)||2001 PG15|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,204|| align=right|3,33|| align=right|3,710||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108920)||2001 PU15|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,178|| align=right|9,73|| align=right|4,576||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108921)||2001 PY15|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,185|| align=right|5,42|| align=right|4,088||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108922)||2001 PU16|| align=right|14,8|| align=right|3,133|| align=right|0,106|| align=right|17,68|| align=right|5,545||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108923)||2001 PO18|| align=right|15,6|| align=right|2,338|| align=right|0,077|| align=right|7,36|| align=right|3,574||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108924)||2001 PO19|| align=right|15,2|| align=right|3,026|| align=right|0,115|| align=right|12,66|| align=right|5,263||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108925)||2001 PD21|| align=right|15,8|| align=right|2,605|| align=right|0,197|| align=right|2,82|| align=right|4,204||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108926)||2001 PF21|| align=right|14,7|| align=right|2,972|| align=right|0,116|| align=right|10,18|| align=right|5,123||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108927)||2001 PK21|| align=right|14,5|| align=right|3,021|| align=right|0,102|| align=right|3,10|| align=right|5,249||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108928)||2001 PD22|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,106|| align=right|17,24|| align=right|5,827||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108929)||2001 PL22|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,040|| align=right|10,03|| align=right|5,459||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108930)||2001 PQ22|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,167|| align=right|2,67|| align=right|3,629||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108931)||2001 PR22|| align=right|17,0|| align=right|2,419|| align=right|0,205|| align=right|5,40|| align=right|3,761||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108932)||2001 PA23|| align=right|14,7|| align=right|3,144|| align=right|0,077|| align=right|16,93|| align=right|5,573||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108933)||2001 PD23|| align=right|14,9|| align=right|2,968|| align=right|0,121|| align=right|11,71|| align=right|5,113||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108934)||2001 PR23|| align=right|15,8|| align=right|2,531|| align=right|0,228|| align=right|6,68|| align=right|4,025||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108935)||2001 PA24|| align=right|15,4|| align=right|2,849|| align=right|0,052|| align=right|8,10|| align=right|4,809||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108936)||2001 PJ24|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,207|| align=right|4,54|| align=right|4,240||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108937)||2001 PF25|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,227|| align=right|3,31|| align=right|4,119||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108938)||2001 PP25|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,170|| align=right|13,72|| align=right|4,065||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108939)||2001 PR25|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,145|| align=right|10,11|| align=right|3,634||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108940)||2001 PT25|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,327|| align=right|5,60|| align=right|4,180||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108941)||2001 PH26|| align=right|16,5|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|3,80|| align=right|4,049||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108942)||2001 PL26|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,101|| align=right|11,09|| align=right|5,550||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108943)||2001 PO26|| align=right|15,1|| align=right|3,021|| align=right|0,197|| align=right|3,27|| align=right|5,250||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108944)||2001 PW26|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,206|| align=right|2,42|| align=right|3,814||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108945)||2001 PH27|| align=right|16,8|| align=right|2,452|| align=right|0,218|| align=right|2,13|| align=right|3,840||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108946)||2001 PR27|| align=right|16,0|| align=right|2,590|| align=right|0,208|| align=right|7,94|| align=right|4,168||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108947)||2001 PV27|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,070|| align=right|4,76|| align=right|4,695||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108948)||2001 PC28|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,183|| align=right|11,19|| align=right|3,725||MBA||14. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108949)||2001 PG28|| align=right|14,1|| align=right|3,064|| align=right|0,094|| align=right|10,80|| align=right|5,362||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108950)||2001 PS28|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,156|| align=right|14,94|| align=right|4,296||MBA||14. avgust 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(108951)||2001 PT28|| align=right|13,4|| align=right|3,247|| align=right|0,143|| align=right|13,41|| align=right|5,851||MBA||15. avgust 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(108952)||2001 PD29|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,201|| align=right|2,03|| align=right|3,761||MBA||15. avgust 2001||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(108953)||2001 PM29|| align=right|16,0|| align=right|2,449|| align=right|0,125|| align=right|6,08|| align=right|3,832||MBA||13. avgust 2001||Uccle||T. Pauwels
|-
|(108954)||2001 PD30|| align=right|14,9|| align=right|3,221|| align=right|0,119|| align=right|17,49|| align=right|5,781||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108955)||2001 PE30|| align=right|15,7|| align=right|2,568|| align=right|0,107|| align=right|4,77|| align=right|4,115||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108956)||2001 PN30|| align=right|15,2|| align=right|2,712|| align=right|0,209|| align=right|8,08|| align=right|4,464||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108957)||2001 PC31|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,095|| align=right|13,81|| align=right|4,063||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108958)||2001 PW31|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,236|| align=right|10,85|| align=right|4,537||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108959)||2001 PD32|| align=right|15,1|| align=right|2,799|| align=right|0,183|| align=right|21,91|| align=right|4,682||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108960)||2001 PD33|| align=right|14,8|| align=right|2,990|| align=right|0,134|| align=right|10,49|| align=right|5,169||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108961)||2001 PE33|| align=right|14,0|| align=right|3,060|| align=right|0,091|| align=right|11,26|| align=right|5,351||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108962)||2001 PR33|| align=right|14,7|| align=right|2,989|| align=right|0,123|| align=right|11,83|| align=right|5,166||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108963)||2001 PK34|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,266|| align=right|12,45|| align=right|4,288||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108964)||2001 PD35|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,034|| align=right|12,23|| align=right|4,373||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108965)||2001 PW37|| align=right|14,0|| align=right|3,079|| align=right|0,026|| align=right|9,93|| align=right|5,402||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108966)||2001 PO38|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,058|| align=right|22,92|| align=right|5,578||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108967)||2001 PA40|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,071|| align=right|8,99|| align=right|5,134||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108968)||2001 PE40|| align=right|14,4|| align=right|3,412|| align=right|0,056|| align=right|15,13|| align=right|6,301||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108969)||2001 PH41|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,041|| align=right|9,60|| align=right|5,399||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108970)||2001 PK41|| align=right|16,2|| align=right|2,452|| align=right|0,123|| align=right|6,27|| align=right|3,839||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108971)||2001 PL42|| align=right|14,4|| align=right|3,158|| align=right|0,111|| align=right|17,29|| align=right|5,611||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108972)||2001 PM42|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,209|| align=right|13,81|| align=right|4,495||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108973)||2001 PV42|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,160|| align=right|10,39|| align=right|4,326||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108974)||2001 PQ43|| align=right|14,9|| align=right|3,000|| align=right|0,115|| align=right|10,63|| align=right|5,195||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108975)||2001 PR44|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,253|| align=right|3,94|| align=right|4,063||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108976)||2001 PK45|| align=right|15,3|| align=right|2,990|| align=right|0,060|| align=right|10,07|| align=right|5,171||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108977)||2001 PN47|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,077|| align=right|12,36|| align=right|5,357||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108978)||2001 PU47|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,185|| align=right|10,44|| align=right|4,080||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108979)||2001 PD48|| align=right|14,2|| align=right|3,106|| align=right|0,074|| align=right|28,62|| align=right|5,473||MBA||3. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108980)||2001 PF48|| align=right|13,7|| align=right|3,136|| align=right|0,078|| align=right|11,02|| align=right|5,551||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108981)||2001 PL48|| align=right|14,6|| align=right|3,105|| align=right|0,163|| align=right|13,84|| align=right|5,471||MBA||14. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108982)||2001 PN49|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,083|| align=right|13,62|| align=right|4,063||MBA||14. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108983)||2001 PQ50|| align=right|16,2|| align=right|2,677|| align=right|0,065|| align=right|7,17|| align=right|4,379||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108984)||2001 PT51|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,043|| align=right|18,98|| align=right|5,510||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108985)||2001 PW51|| align=right|14,8|| align=right|3,222|| align=right|0,101|| align=right|5,42|| align=right|5,782||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108986)||2001 PJ52|| align=right|14,8|| align=right|3,217|| align=right|0,126|| align=right|18,15|| align=right|5,769||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108987)||2001 PN52|| align=right|14,6|| align=right|3,088|| align=right|0,064|| align=right|10,84|| align=right|5,426||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108988)||2001 PM54|| align=right|16,2|| align=right|2,852|| align=right|0,073|| align=right|1,02|| align=right|4,815||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108989)||2001 PD55|| align=right|15,4|| align=right|3,033|| align=right|0,055|| align=right|6,71|| align=right|5,282||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108990)||2001 PP55|| align=right|15,5|| align=right|2,994|| align=right|0,032|| align=right|12,46|| align=right|5,181||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108991)||2001 PK56|| align=right|15,4|| align=right|2,884|| align=right|0,102|| align=right|2,37|| align=right|4,896||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108992)||2001 PQ56|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,109|| align=right|1,97|| align=right|3,661||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108993)||2001 PR58|| align=right|16,7|| align=right|2,587|| align=right|0,233|| align=right|4,73|| align=right|4,161||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108994)||2001 PG59|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,097|| align=right|9,53|| align=right|4,521||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108995)||2001 PH59|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,220|| align=right|14,22|| align=right|4,507||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108996)||2001 PR61|| align=right|14,0|| align=right|3,975|| align=right|0,187|| align=right|1,96|| align=right|7,924||HLD||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108997)||2001 PB62|| align=right|16,9|| align=right|2,573|| align=right|0,163|| align=right|1,54|| align=right|4,127||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108998)||2001 PP62|| align=right|15,5|| align=right|2,516|| align=right|0,192|| align=right|11,43|| align=right|3,989||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108999)||2001 PF63|| align=right|15,9|| align=right|2,533|| align=right|0,116|| align=right|15,02|| align=right|4,030||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109000)||2001 PZ64|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,086|| align=right|9,19|| align=right|5,472||MBA||3. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov